Jhelam oder Jehlam (Hindi: झेलम, Jhelam; Gurmukhi: ਜੇਹਲਮ, Jehalam) steht für:

 Jhelam (Fluss), Fluss in Indien und Pakistan
 Jhelam (Distrikt), Distrikt im Nordosten der pakistanischen Provinz Punjab
 Jhelam (Stadt), dessen Hauptstadt